И́мени Ки́рова (им. Кирова) — посёлок в Труновском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 55 км.

Расстояние до районного центра: 21 км.

История 
Посёлок основан 29 октября 1934 года.

Под названием «Посёлок Центральной усадьбы совхоза имени Кирова» впервые упоминается в справочных материалах за 1939 год. На тот момент населённый пункт входил в состав Кугультинского сельсовета (с центром в селе Кугульта).

19 января 1943 года посёлок был освобождён от гитлеровских захватчиков.

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Кировского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 96 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Культурно-досуговое объединение «Исток»
 Сквер Пограничников. 2011 год
 Открытое кладбище площадью 11 696 м² (расположено к северо-западу от посёлка)

Образование 
 Детский сад № 8 «Огонёк»
 Средняя общеобразовательная школа № 4

Экономика 
 Совхоз имени Кирова. Образован 29 октября 1930 года как зерновой совхоз С. М. Кирова (по другим данным в 1931 году)
 ООО «Хлебное». Образовано 29 ноября 1993 года как пекарня и мельница совхоза им. Кирова

Русская православная церковь 
 Храм пророка Илии

Памятники 
 Памятник С. М. Кирову. 1954 год
 Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1974 год
 Памятный знак в честь основания совхоза им. Кирова. 1975 год

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Труновского района
Объекты, названные в честь Сергея Кирова